Test de Schiff, prova analítica que s'usa com a mètode per a detectar aldehids 
 András Schiff (Budapest, 1953) pianista hongarès 
 Heinrich Schiff (Gmunden, 1951 - Wien, 2016), violoncel·lista austríac
 Ugo Schiff (Frankfurt, 1834 - Florència, 1915), químic alemany nacionalitzat italià